В одиночному розряді тенісного турніру Family Circle Cup 1981, який проходив в рамках Туру WTA 1981, Кріс Еверт здобула титул, у фіналі перемігши Пем Шрайвер 6-3, 6-2.

Сіяні гравчині 

 Кріс Еверт (переможниця)
 Венді Тернбулл (2-ге коло)
 Пем Шрайвер (фінал)
 Вірджинія Рузічі (півфінал)

 Даянн Балестрат (3-тє коло)
 Вірджинія Рузічі (чвертьфінал)
 Регіна Маршикова (чвертьфінал)
 Іванна Мадруга-Оссес (2-ге коло)

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 

Charleston Open